

Населені пункти та їхні частини
 Заполе — село в гміні Бжезньо Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Заполе — село в гміні Ґродзіськ-Мазовецький Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Заполе — село в гміні Нівіська Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Заполе — частина села Жещинка в гміні Соснувка Більського повіту Люблінського воєводства
 Заполе — частина села Свошова в гміні Шежини Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Заполе — частина села Болеслав у гміні Болеслав Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Заполе — частина села Йодлувка-Валкі в гміні Тарнув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Заполе — частина села Засадне в гміні Камениця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Заполе — частина села Кури в гміні Тлущ Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Заполе — частина села Студне в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Заполе — частина села Пшевротне в гміні Ґлоґув-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Заполе — частина села Бронішув у гміні Вельополе-Скшинське Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Заполе — частина села Ґліник у гміні Вельополе-Скшинське Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Заполе — частина села Воля-Хожельовська в гміні Мелець Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Заполе — частина села Братковичі (Братковіце) в гміні Свільча Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Заполе — частина села Вільча-Воля в гміні Дзіковець Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Заполе — частина села Леман у гміні Турошль Кольненського повіту Підляського воєводства
 Заполе — частина села Воля-Вонкопна в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Заполе — частина села Заборовиці в гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Заполе — колонія в гміні Нова Бжезниця Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства

Примітки